Subrahmanyam ist der Familienname folgender Personen:

 Amanchi Venkata Subrahmanyam (1957–2013), indischer Schauspieler 
 Sanjay Subrahmanyam (* 1961), indischer Historiker